La Cucaracha, een bekend Spaanstalig lied, dat vooral populair is in Mexico.
Cucaracha (achtbaan), een stalen wildemuis-achtbaan in attractiepark Six Flags Over Texas